Lukaschenko ist der Familienname von:
 Aljaksandr Lukaschenka (* 1954), Politiker, Präsident von Belarus
 Dsmitryj Lukaschenka (* 1980), Unternehmer, Sohn von Aljaksandr Lukaschenka
 Mikalaj Lukaschenka (* 2004), Sohn von Aljaksandr Lukaschenka
 Wiktar Lukaschenka (* 1975), Politiker, Sohn von Aljaksandr Lukaschenka
 Wolodymyr Lukaschenko (* 1980), ukrainischer Säbelfechter